Iron Tank: The Invasion of Normandy (conhecido como Great Tank no Japão) é um jogo eletrônico de ação e tiro visto de cima produzido pela SNK em 1988 para o Nintendo Entertainment System. É baseado no game TNK III de 1985 (que foi lançado como TANK no Japão). Ambientado durante a invasão da Normandia, o jogador assume o controle de um comando chamado Paul (Coronel Ralf na versão japonesa, que também apareceu em Ikari Warriors) para se infiltrar no reduto alemão.

Jogos eletrônicos de 1988
Jogos para Nintendo Entertainment System
Jogos exclusivos para Nintendo Entertainment System
Jogos eletrônicos ambientados na Segunda Guerra Mundial